El topónimo Indian Hills puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Indian Hills, un lugar designado por el censo en el estado de Colorado.
 Indian Hills, una ciudad en el estado de Kentucky.
 Indian Hills, un lugar designado por el censo en el estado de Nevada.
 Indian Hills, un lugar designado por el censo en el estado de Nuevo México. 
 Indian Hills, un lugar designado por el censo en el estado de Texas.